Ring ("anello" in diverse lingue germaniche) può riferirsi a:

Cinema 
 Ring – film italiano del 1977 di Luigi Petrini
 Ring – film giapponese del 1998, tratto dal romanzo di Suzuki
 Ring – film coreano del 1999

Letteratura 
 Ring – romanzo horror di Kōji Suzuki
 Ring – romanzo di fantascienza di Stephen Baxter

Persone 
 Alexander Ring (1991) – calciatore finlandese
 Jonathan Ring (1991) – calciatore svedese
 Ludger Tom Ring il Giovane (1522-1584) – pittore tedesco
 Matthias Ring (1963) – vescovo vetero-cattolico tedesco
 Laurits Andersen Ring (1854-1933) – pittore danese

Sport 
 Ring – piattaforma su cui si disputano incontri di boxe
 Ring – piattaforma su cui si tengono incontri di wrestling

Altro 
 Ring – strada di Vienna 
 Ring – album dei The Connells del 1993
 Ring – singolo di Masami Okui del 2007
 Ring – singolo di Cardi B del 2018
 Der Ring des Nibelungen (L'anello del Nibelungo) – ciclo di quattro drammi musicali di Richard Wagner conosciuto anche come Tetralogia o Ring
 Ring (Sigurðr Hringr) – leggendario re danese, svedese e geato dell'VIII secolo

Pagine correlate 
The Ring